Numidius ist der Familienname folgender Personen:

 Numidius (Beamter), römischer Beamter, corrector Italiae Transpadanae 
 Numidius (Serdica), weströmischer Bischof 
 Numidius von Maxula (4. Jahrhundert), Bischof von Maxula
 Numidius von Maxula (6. Jahrhundert), Bischof von Maxula